Blaudzun ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Blaudzun (* 1973), dänischer Radrennfahrer
 Verner Blaudzun (* 1946), dänischer Radrennfahrer

Außerdem ist Blaudzun der Künstlername des niederländischen Sängers Johannes Sigmond, siehe Blaudzun (Sänger)